Wilhelm Groos ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Groos (Jurist) (1849–1934), deutscher Jurist
 Wilhelm Friedrich Groos (1801–1874), deutscher Landrat und Politiker
 Wilhelm Gustav Groos (1824–nach 1852), deutscher Maler 

Siehe auch:
 Wilhelm Gross